Хартленд:
 Хартленд — вымышленный город в серии книг «Меч Истины» Терри Гудкайнда.
 Хартленд ( – «сердцевина», срединная земля; от  – сердце +  – земля) — геополитическая концепция.
 Хартленд — город в Канаде.
 Хартленд — тауншип в штате Миннесота, США.
 Хартленд — город в штате Миннесота, США.
 «Хартленд» — нигерийский футбольный клуб из города Оверри.